

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Wojna syro-efraimska: Tiglat-Pileser III zdobył Damaszek oraz zmusił do płacenia daniny Królestwo Izraela.

Zmarli 
 Nabu-nadin-zeri, król babiloński
 Pekach, król izraelski
 Resin, władca Aramu-Damaszku